Нортгемптон () — англоязычный топоним

 Нортгемптон — город в Великобритании.
 Нортгемптон — город в штате Массачусетс, США.

См. также 
 Нортгемптон Сэйнтс — английский регбийный клуб, выступающий в Премьер-лиге
 Нортгемптон Таун — английский футбольный клуб из города Нортгемптон